Nevio Sutorio Macrone – prefetto del pretorio di Roma antica (31-38 d.C.)
Macrone (Makron) – ceramografo (pittore di vasi) della Grecia antica, attivo nel 480-470 a.C.
Lucio Cornelio Macrone – personaggio immaginario dell'universo narrativo di Eagles of the Empire creato dallo scrittore Simon Scarrow